Maripa kan syfta på:

 Maripa (djur) – ett släkte av insekter
 Maripa (växter) – ett släkte av växter